Sudden Strike Forever (в России Противостояние 3: Война продолжается) — официальное дополнение к компьютерной игре Sudden Strike. Ставится только поверх установленного Sudden Strike, отдельно не работоспособен.

Список изменений

Кампании и миссии 
 4 новые кампании (Германия, США, Великобритания, СССР). Каждая из них имеет три миссии.
 Дополнительные 4 одиночных миссии.
 10 многопользовательских миссий, в том числе поддерживающих новые типы многопользовательских.

Изменения геймплея 
 Несколько усовершенствованный интерфейс, а также новые игровые элементы.
 Теперь играющий видит тип солдат, находящихся внутри машины или здания.
 Солдат теперь можно высадить из машин и зданий одним кликом.
 Оптимизированы команды на минирование/разминирование дорог и мостов.
 Возможность отправки предопределённых сообщений одним кликом.
 Появились новые типы карт: зимние, осенние и пустынные.
 У некоторых юнитов есть бинокли, дающие возможность дальнего обзора.
 Офицеры дают новые возможности любым юнитам.
 Огонь прямой наводкой из гаубиц (активируется нажатием «Пробела»).
 Более реалистичное отображение гаубиц и некоторых артиллерийских орудий (в частности, невозможность транспортировки солдатами вручную, без использования тягачей).
 Перезарядка артиллерийских орудий с использованием снарядных корзин (без грузовиков снабжения).
 Появился редактор карт и миссий (со стандартным интерфейсом Windows), как для одиночной, так и для многопользовательской игры.
 Более 30 новых юнитов.

Ссылки 
 Официальный сайт
 Противостояние 3: Война продолжается
 StopGame.ru 

Компьютерные игры 2001 года
Компьютерные игры, разработанные Fireglow Games
Компьютерные игры, разработанные в России
Игры для Windows
Стратегии в реальном времени
Компьютерные игры, локализованные Руссобит-М